Schizothyrium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Schizothyrium i familjen Schizothyriaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Schizothyriaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizothyrium